Роман Николаевич Санжар (; 28 мая 1979, Донецк) — украинский футболист, выступавший на позиции полузащитника, футбольный тренер.

Клубная карьера 
Воспитанник донецкого «Шахтёра». Футбольную карьеру начинал в «Шахтёре-2». В 2001 году играл в дружковском «Машиностроителе» и донецком «Металлурге». С начала 2002 года по лето 2003 года выступал в криворожском «Кривбассе». Конец 2003 года провёл в луганской «Заре». С лета 2004 года — в донецком «Олимпике», где являлся капитаном команды.

Тренерская карьера 
В декабре 2012 года было объявлено о завершении Романом игровой карьеры и переходе на тренерскую должность. После отставки Романа Пилипчука был назначен исполняющим обязанности главного тренера. С 1 июня 2013 года официально является главным тренером команды. В декабре 2017 года «Олимпик» продлил с Санжаром контракт. 3 октября 2018 года по обоюдному согласию прекратил сотрудничество с «Олимпиком».

Достижения 
Как игрок
 Бронзовый призёр чемпионата Украины: 2001/02
 Победитель Второй лиги Украины (2): 1997/98, 2010/11
 Бронзовый призёр Второй лиги Украины: 2001/02

Как тренер
 Победитель Первой лиги Украины: 2013/14
 Полуфиналист Кубка Украины: 2014/15
 Лучший тренер Премьер-лиги: 2017

Примечания 

Футболисты Украины
Игроки ФК «Шахтёр-2»
Игроки ФК «Машиностроитель» Дружковка
Игроки ФК «Металлург» Донецк
Игроки ФК «Металлург-2» Донецк
Игроки ФК «Кривбасс»
Игроки ФК «Заря» Луганск
Игроки ФК «Олимпик» Донецк
Футбольные тренеры Украины
Тренеры ФК «Олимпик» Донецк
Тренеры ФК «Карпаты» Львов